Натуральне число 1934
 1934 рік до нашої ери
 1934 рік нашої ери